Leander Paes e Martina Hingis erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al terzo turno da Henri Kontinen e Heather Watson.

Kontinen e Watson vincono successivamente il torneo battendo Robert Farah e Anna-Lena Grönefeld in finale, con il punteggio di 7–65, 6–4.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Sania Mirza (secondo turno)
  Bruno Soares /  Elena Vesnina (secondo turno)
  Horia Tecău /  Coco Vandeweghe (secondo turno)
  Max Mirnyi /  Chan Hao-ching (secondo turno)
  Nenad Zimonjić /  Chan Yung-jan (terzo turno)
  Łukasz Kubot /  Andrea Hlaváčková (terzo turno)
  Raven Klaasen /  Raquel Atawo (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Kiki Bertens (secondo turno)
 
  Radek Štěpánek /  Lucie Šafářová (terzo turno)
  Alexander Peya /  Andreja Klepač (quarti di finale) 
  Marcin Matkowski /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Daniel Nestor /  Chuang Chia-jung (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Anastasia Rodionova (terzo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Yaroslava Shvedova (semifinale)
  Robert Farah /  Anna-Lena Grönefeld (finalisti)
  Leander Paes /  Martina Hingis (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per andare nella loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Liam Broady /  Naomi Broady (primo turno)
  Colin Fleming /  Jocelyn Rae (primo turno)
  Dominic Inglot /  Laura Robson (secondo turno)

  Ken Skupski /  Tara Moore (primo turno)
  Neal Skupski /  Anna Smith (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2016
WTA Tour 2016